The Company You Keep – film del 2003 diretto da Konstandino Kalarytis
 La regola del silenzio - The Company You Keep (The Company You Keep) – film del 2012 diretto da Robert Redford